

Patronymie
 Didier Pauchard (1951- ) est un ancien arbitre international français de football 
 Xavier Pauchard (1880-1948) est un artisan chaudronnier

Homonymie de patronyme